Karl Petter Løken (Karlskoga, 14 de agosto de 1966) é um ex-futebolista norueguês que atuava como defensor ou meia-atacante.

Carreira
Em sua carreira, Løken defendeu apenas 2 clubes: o Rosenborg (216 jogos e 64 gols entre 1985 e 1996), pelo qual conquistou 11 títulos, e o Stabæk, pelo qual atuou em apenas 27 partidas entre 1997 e 1998, ano de sua aposentadoria.

Seleção Norueguesa
Nascido na Suécia, Løken optou em jogar pela Seleção Norueguesa, onde estreou em 1987. Marcou apenas um gol pela equipe, em 1989, na partida entre Noruega e Áustria.

Convocado para a Copa de 1994, não entrou em campo em nenhum jogo da equipe, eliminada na fase de grupos. Com a camisa da Seleção Norueguesa, foram 36 jogos disputados.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Noruega
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Futebolistas do Rosenborg Ballklub
Futebolistas do Stabæk Fotball